

Film
Quicksands – cortometraggio del 1913 diretto da Albert W. Hale
Quicksand (o Quicksands) – film del 1918 diretto da Victor L. Schertzinger (Victor Schertzinger)
Quicksands – cortometraggio western del 1920 con Edgar Jones
Quicksands – film del 1923 diretto da Jack Conway

Pagine correlate 
Quicksand